Miejscowości w USA:
 Calumet – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Calumet – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Calumet – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Calumet – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Canadian
 Calumet – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Calumet (ang. Calumet Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Calumet (ang. Calumet Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Calumet (ang. Calumet Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Calumet (ang. Calumet Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Calumet (ang. Calumet Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Calumet (ang. Calumet County) – w stanie Wisconsin